Орлов Яр () — село,
Княжичский сельский совет,
Ямпольский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5925681504. Население по переписи 2001 года составляло 2 человека .

Географическое положение 
Село Орлов Яр находится на левом берегу реки Ходуня, которая через 4 км впадает в реку Смолянка.

Примечания